Franciaország
Boissy-sans-Avoir, település Franciaországban, Yvelines megyében
Boissy-le-Bois, település Franciaországban, Oise megyében
Boissy-aux-Cailles, település Franciaországban, Seine-et-Marne megyében
Boissy-le-Châtel, település Franciaországban, Seine-et-Marne megyében
Boissy-en-Drouais, település Franciaországban, Eure-et-Loir megyében
Boissy-Fresnoy, település Franciaországban, Oise megyében
Boissy-Lamberville, település Franciaországban, Eure megyében
Boissy-Maugis, település Franciaországban, Orne megyében
Boissy-Mauvoisin, település Franciaországban, Yvelines megyében
Boissy-lès-Perche, település Franciaországban, Eure-et-Loir megyében
Boissy-le-Repos, település Franciaországban, Marne megyében
Boissy-la-Rivière, település Franciaországban, Essonne megyében
Boissy-Saint-Léger, település Franciaországban, Val-de-Marne megyében
Boissy-le-Sec, település Franciaországban, Essonne megyében
Boissy-sous-Saint-Yon, település Franciaországban, Essonne megyében